Салеш () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Салеш () — коммуна во Франции, департамент Нор